Rezultaty Rajdu Grecji (51st Acropolis Rally), eliminacji Rajdowych Mistrzostw Świata w 2004 roku, który odbył się w dniach 3–6 czerwca. Była to szósta runda czempionatu w tamtym roku i czwarta szutrowa, a także druga w Junior WRC. Bazą rajdu było miasto Lamia. Zwycięzcami rajdu została norwesko-brytyjska załoga Petter Solberg i Phil Mills jadąca Subaru Imprezą WRC. Wyprzedzili oni francusko-monakijską załogę Sébastiena Loeba i Daniela Elenę w Citroënie Xsarze WRC oraz Finów Harriego Rovanperę i Risto Pietiläinena w Peugeocie 307 WRC. Z kolei w Junior WRC zwyciężyli Brytyjczycy Guy Wilks i Phil Pugh, jadący Suzuki Ignisem S1600.

Rajdu nie ukończyło sześciu kierowców fabrycznych. Fin Mikko Hirvonen w Subaru Imprezie WRC wycofał się na 16. odcinku specjalnym z powodu wypadku i uszkodzeń samochodu. Jego rodak Marcus Grönholm w Peugeocie 307 WRC wycofał się na 11. odcinku specjalnym na skutek awarii zawieszenia. Z kolei Niemiec Armin Schwarz w Škodzie Fabii WRC wycofał się na 3. oesie również z powodu awarii zawieszenia. Estończyk Markko Märtin odpadł na 3. oesie z powodu wypadku, podobnie jak Hiszpan Daniel Solà w Mitsubishi Lancerze WRC. Z kolei drugi kierowca Škody Fin Toni Gardemeister nie ukończył rajdu z powodu pożaru samochodu na 9. oesie.

Klasyfikacja ostateczna (punktujący zawodnicy)

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Klasyfikacja po 6 rundach 

Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki rajdu na stronie eWRC.com

Grecja
2004
2004 w Grecji
Lamia (miasto)